Список країн за чисельністю збройних сил. Вказана чисельність діючих військ, резервних, напіввійськових організацій та загальна чисельність збройних сил. Термін «країна» використовується в сенсі держави, яка має повний або частковий суверенітет.

Список 
Дані цього переліку були опубліковані у виданні «Військовий баланс» за 2019—2021 рік (публікується щорічно Міжнародним інститутом стратегічних досліджень).

До цього списку не входять армії Абхазії, Андорри, Бутану, Північного Кіпру, Мальдівів, Монако, Арцаха, Сан-Марино, Сент-Кіттс і Невіс, Сан-Томе і Принсіпі, Сомаліленд, Есватіні, Тонга та Вануату.

Див. також 
 Алфавітний список країн
 Список телефонних префіксів країн
 Список мов, сортування за чисельністю мовців
 Список країн, сортування за щільністю населення
 Список країн, сортування за площею
 Список країн, сортування за ВВП
 Список країн, у яких немає армії

Примітки

Посилання

Література 
 
 
 

Міжнародні рейтинги
Військовики
Військові порівняльні списки країн